Hazlehurst peut faire référence à :

Patronyme 
 Noni Hazlehurst (née en 1953), une actrice australienne;
 Ronnie Hazlehurst (1928-2007), un musicien anglais;

  (vers 1740-vers 1821), un peintre de miniatures anglais; 
  (1779-1842), un homme d'affaires anglais;
  (1816-1876), fils du précédent et constructeur de chapelle.

Toponymie 
 Hazlehurst, une localité du Derbyshire en Angleterre;
 Hazlehurst, une localité, chef-lieu du comté de Jeff Davis en Géorgie aux États-Unis;
 Hazlehurst, une localité, chef-lieu du comté de Copiah dans le Mississippi aux États-Unis.

Divers 
 Hazlehurst Viaduct, viaduc situé à Caldon Canal dans le Staffordshire, en Angleterre;
 , une société de Runcorn dans le Cheshire en Angleterre, producteur de savon et d'alcalis.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais